Ailton ist Künstlername folgender Personen:

 Aílton (Aílton dos Santos Ferraz; * 1966), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Flamengo), siehe Aílton Ferraz
 Aílton (* 1973), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Werder Bremen, FC Schalke 04, Hamburger SV)
 Aílton (Fußballspieler, 1977) (José Aílton da Silva; * 1977), brasilianischer Fußballspieler (u. a. AS Bari, UNAM Pumas)
 Ailton (Fußballspieler, 1978) (Ailton Pedro Mota Pereira; * 1978), Fußballspieler aus Guinea-Bissau (u. a. Real Massamá)
 Aílton (Fußballspieler, 1980) (Aílton de Oliveira Modesto; * 1980), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Apollon Kalamarias, Panachaiki Patras)
 Aílton (Fußballspieler, August 1984) (Aílton José Almeida; * 1984), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Örgryte IS, FC Kopenhagen, APOEL Nikosia)
 Aílton (Fußballspieler, Oktober 1984) (Aílton do Nascimento Correia; * 1984), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Náutico Capibaribe)
 Ailton (Fußballspieler, 1995) (Ailton Ferreira Silva; * 1995), brasilianischer Fußballspieler (u. a. VfB Stuttgart)